Групата е съставена от 18 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Дунав (Русе) и Марек (Дупница). Актуален шампион е Левски (София).

Класиране

След есенния полусезон 

Забележка:
 ЦСКА Червено знаме (София) се обединява със Септември (София) от Северната „Б“ РФГ под името ЦСКА „Септемврийско знаме“. Резултатите на Септември са зачетени, а на противниците му през пролетта са присъдени служебни победи с по 3:0.
 Левски (София) е обединен със Спартак (София) от „А“ РФГ и Спортист (Кремиковци) от Южната „Б“ РФГ. Отборът се състезава под името Левски-Спартак (София) и наследява актива на Левски в „А“ РФГ. На мястото на Спартак в „А“ РФГ е вкаран Академик (София) от Зона „Витоша“ (трета дивизия), който продължава с актива на Спартак до края на сезона. Резултатите на Спортист (Кремиковци) са зачетени, а на противниците му през пролетта са присъдени служебни победи с по 3:0.
 Славия (София) се обединява с Локомотив (София) под името ЖСК-Славия и наследява актива на Славия. Резултатите на Локомотив са зачетени, а на противниците му през пролетта са присъдени служебни победи с по 3:0.
 Миньор (Перник) се обединява с Металург (Перник) от Южната „Б“ РФГ под имего Кракра Пернишки и наследява актива на Миньор. Резултатите на Металург са зачетени, а на противниците му през пролетта са присъдени служебни победи с по 3:0.
 Черно море (Варна) се обединява с Академик (Варна) състезаващ се в ниво под трета дивизия. Новият отбор се казва Черно море и наследява актива на Черно море.

Крайно класиране

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 Левски (Лом) играе на мястото на влелия се в Ботев (Враца) - „Миньор“ (Враца).

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

1968/69
1968/69